ГБЛ:

 Государственная Библиотека Ленина
 Гамма-бутиролактон